Tony Esposito ist der Name folgender Personen:
* Tony Esposito (Eishockeyspieler) (1943–2021), kanadisch-US-amerikanischer Eishockeytorwart
 Tony Esposito (Musiker) (* 1950), italienischer Musiker

Siehe auch:
 Antonio Esposito (* 1972), Schweizer Fußballspieler